stanowisko filozoficzne Immanuela Kanta i jego następców
 neokrytycyzm – jedna ze szkół neokantyzmu
 teoria krytyczna – stanowisko niemieckich filozofów i socjologów – Maxa Horkheimera i Theodora Adorna, termin określający teorie analizujące i krytykujące kulturę oraz społeczeństwo
 krytyczna analiza dyskursu – subdyscyplina językoznawstwa na pograniczu nauk społecznych zajmująca się dyskursem
 analiza krytyczna – postawa intelektualno-metodologiczna postulująca kontrolę prawdziwości i zasadności twierdzeń przed ich uznaniem
 krytyka źródeł w metodologii badań historycznych

Zobacz też 
 Filozofia krytyczna (ujednoznacznienie)

Epistemologia